Spohr est le patronyme de plusieurs personnalités allemandes :
Carsten Spohr (né en 1966), dirigeant de compagnie aérienne.
Eduardo Spohr (né en 1976), écrivain, blogueur, et podcaster brésilien.
Louis Spohr (1784-1859), compositeur, violoniste et chef d'orchestre allemand.